Batek est :
 Batek une île frontalière d'Indonésie,
 En Malaisie, une population autochtone de la péninsule, les Batek.